Ус или УС може да се отнася за дума (включително фамилно име) или съкращение.

Думи 
 Ус – река в Русия, Красноярски край, десен приток на Енисей
 Ус – река в Русия, Коми, ляв приток на Мезен
 Ус – руско фамилно име
 ус – термин в каратето

Хора 
 Василий Ус (?-1671) – ръководител на въстанието на Степан Разин
 Станислав Ус (1936) – съветски и украински инженер-ракетостроител

Съкращения 
 УС – от управителен съвет (оперативен ръководен орган на организация)
 УС – от учредително събрание (първото събрание на организация, обявяващо нейното учредяване)
 УС – от Учредително събрание (първото народно събрание на България, приело Търновската конституция)
 „УС“ – от универсален суперхетеродин (серия съветски свързочни радиоприемници)